

Cinema e teatro
Another Country – opera teatrale di Julian Mitchell
Another Country - La scelta – film di Marek Kanievska, trasposizione dell'opera teatrale

Letteratura 
Un altro mondo (Another Country) – romanzo del 1962 di James Baldwin

Musica 
Another Country – album dei Chieftains
Another Country – album di Tift Merritt
Another Country – album in studio di Rod Stewart del 2015
Another Country – album di Cassandra Wilson del 2012